Мото Гран-при Италии было 4-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2004 года. Эта гонка прошла с 4 по 6 июня 2004 года на гоночной трассе Муджелло.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Италия
Международные спортивные соревнования в Италии
Спортивные соревнования в Тоскане
Июнь 2004 года
Спорт в Италии в 2004 году